Dies ist eine Liste der Städte im Libanon. Die mit Abstand größte Agglomeration im Libanon ist Beirut mit einer Einwohnerzahl von 1.953.359 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben 44 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 6000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 15. November 1970 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt ist auch das Gouvernement, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

47

Weblinks 
 Central Administration for Statistics
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Libanons

Libanon
!